Кассаньоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Кассаньоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар